Gemmel est le nom de famille de
 Hermann Gemmel (1813 - 1868), architecte et peintre
 John Gemmel : pilote de rallye

Articles connexes 
Paronymie : 
 

Homonymie de patronyme